Гроссер — фамилия и топоним:

 Гроссер, Борис Николаевич — французский художник.
  — юрист, публицист, деятель еврейского революционного движения.
 Гроссер — до 1946 г. название села Суворовка в Криворожском районе Днепропетровской области.